Las lenguas mandara-lamang constituyen un subgrupo del grupo biu-mandara de la rama chádica de las lenguas afroasiáticas. Están formadas por ocho lenguas habladas en el norte de Camerún y el este de Nigeria.

Comparación léxica 
Los numerales en diferentes lenguas mandara-lamang son:

Referencias

Enlaces externos 
Mandara-Lamang languages (A.4) en Ethnologue

Mandara